Il doppio del torneo di tennis Coquitlam Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Brian Garrow che hanno battuto in finale Ned Caswell e Chris Garner 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Charles Beckman /  Shelby Cannon (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Brian Garrow (Campioni)

 Joey Rive /  Greg Van Emburgh (primo turno)
 James Schor /  John Sobel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Coquitlam Challenger 1989